Cet article recense les organisations françaises dissoutes en application de la loi du  sur les groupes de combat et milices privées jusqu'en 2012, puis en application de l' du Code de la sécurité intérieure où les dispositions de la loi du  ont été codifiées.

Liste

Notes et références

Critères 

(Avant la codification en 2012, les verbes sont au conditionnel.)

Références 

Textes légaux (sur Légifrance ou Gallica) :

 Décrets de dissolution, dans le Journal officiel de la République française (JORF) :

 Décisions et ordonnances du Conseil d'État :

Autres références :

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .

Rapports de commissions d'enquête parlementaires :
 .
 .

Articles connexes 
 Liste des groupes armés présents en France

Liste d'associations
Liste en rapport avec le droit français
Organisations dissoutes